Antras (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Antras (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje